Augusteisches Zeitalter steht in der Geschichtswissenschaft für folgende Ären:
 die Regierungszeit des ersten römischen Kaisers Augustus von 30 v. Chr. bis 14 n. Chr., siehe Augustus#Augusteisches Zeitalter
 Augusteisches Zeitalter (Kurfürstentum Sachsen), die Regierungszeit der sächsischen Kurfürsten Friedrich August I. und Friedrich August II. von 1697 bis 1763